Досмагамбетов, Досмагамбєтов

 Досмагамбетов Тимур Талгатович (каз. Тимур Талғатұлы Досмағамбетов; 1 травня 1989, Кокчетав, Кокчетавська область, Казахська РСР) — казахстанський футболіст.
 Досмагамбєтов Єрлан Султанович (каз. Ерлан Сұлтанұлы Досмағамбетов; нар. 24 травня 1960, Караганда) — казахстанський державний діяч.